Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons, le Grispace (en anglais, Greyspace) est la sphère de cristal qui abrite le monde de Faucongris, l'un des plus anciens décors de campagne créés pour le jeu.

Histoire éditoriale 
Le Grispace est décrit dans le supplément "Greyspace" dans la gamme du décor de campagne Spelljammer. Ce livret de 96 pages, avec sa couverture de Tom Baxa, ses illustrations intérieures de David O. Miller et ses cartes de John Knecht, décrit l’espace entourant la planète Tærre, centre du décor de campagne de Faucongris, ses planètes et ses autres objets célestes, ainsi que de nouveaux objets magiques et de nouveaux monstres. Comme l'ensemble des ouvrages de la gamme Spelljammer, ce livre n'a jamais été officiellement traduit en français.

Caractéristiques du Grispace 
Le Grispace, comme tous les systèmes planétaires de l'univers de Spelljammer, est enveloppé dans une vaste sphère d'une substance indestructible. Avec des 16 milliards de milles de diamètre, la sphère du Grispace est l'une des plus vastes connues. De l'extérieur, elle est aussi réfléchissante que l'acier poli. De l'intérieur, elle est d'un noir absolu et complètement mate; c'est en réalité le ciel nocturne même, tel que le voient les habitants de la sphère. On ne peut pas la toucher à proprement parler; on ne peut la percevoir que comme une barrière au-delà de laquelle rien ne peut aller, sauf par le biais de portails magiques vers le chaos extérieur.

Les « étoiles » que l'on peut voir dans le ciel nocturne sont en réalité des gemmes titanesques enchâssées d'une manière ou d'une autre dans la surface de la sphère. Certains ont émis l'hypothèse qu'elles contiendraient des portails vers le Plan d’Énergie Positive ou vers le Plan Quasi élémentaire de la Radiance, d'autres qu'elles auraient été taillées par les Dieux dans la matière primaire du Plan d’Énergie Positive. On ne peut ressentir la chaleur qu'elles émettent qu'à une distance d'une trentaine de mètres (et elle est alors mortelle), mais on peut bien évidemment voir leur lumière à des millions de kilomètres. On dit que les constellations occupent le point médian entre la Loi et le Chaos; des motifs peuvent être distingués, mais le Grand Dessein qui les ordonne, si tant est qu'il existe, semble insaisissable. Les sages de la Tærre identifient 12 Maisons du Zodiaque et ont également baptisé de nombreuses autres constellations, comme par exemple le Danseur d'Épées ou le Cygne. Le Grispace compte huit planètes (Tærre, Kule, Ræneï, Liga, Édill, Gnibile, Conatha & Ginsel) et au moins treize objets célestes identifiés (la Meule, Borka, Grila, le Spectre, les Sœurs, la Grande Sargasse, l'Habitat, les Étoiles Noires, Atropus, la Larme du Dragon, la Comète Rouge, le Roc de Bral & le Disque flottant de Sardior).

Au-delà : Le vide entre les mondes et les étoiles du Grispace est plus froid que celui de la Sphère des Royaumes oubliés, sans toutefois être aussi glacial de celui de la Sphère de Krynn. Sa température est presque toujours comprise entre 4 et 7 °C, sauf à proximité du soleil.

Les planètes du Grispace
Toutes les planètes de la sphère de cristal du Grispace tournent autour de la Tærre; il s'agit donc d'un système géocentrique, plutôt que d'un système solaire à proprement parler.

Tærre

La Tærre est la planète centrale du système et tous les autres corps célestes gravitent autour d'elle. C'est là que se déroulent toutes les aventures publiées pour le décor de campagne de Faucongris.

Célène (Kule)
Cette planète tellurique en rotation synchrone autour de la Tærre a été baptisée par les habitants de cette dernière Célène, ou encore La Servante, la Petite Lune, Apocatéquil chez les Olmans et Koxanag chez les Touvs; seuls les navigateurs phlogistiques utilisent le nom de "Kule". La deuxième "lune", Luna, est la Grande Lune, la Maitresse de la Servante. Vue de la Tærre, cette "lune" est pleine quatre fois par an au moment des équinoxes et des solstices, et elle semble avoir la même taille que le soleil, Liga. Durant une éclipse, seule une couronne de lumière solaire est visible.

Aujourd'hui, Célène n'a pas d'atmosphère, mais elle a abrité dans un lointain passé une espèce inconnue, extrêmement civilisée et depuis longtemps disparue. Ceux qui utilisent la magie pour explorer sa surface peuvent encore trouver des ruines de cette civilisation : des châteaux impressionnants, des tours délicates et des temples énigmatiques. Les constructeurs doivent avoir été grosso modo humanoïdes, même si les ruines datent de plusieurs millions d'années avant les premiers humains de la Tærre. Jusqu'ici, on a découvert les ruines de sept cités, chacune assez grande pour abriter une centaine de milliers d'âmes, mais personne n'a trouvé le moindre cadavre ou squelette.

Célène est en rotation synchrone autour de la Tærre, ce qui signifie que c'est toujours la même face que l'on voit. Depuis la Tærre, Célène a une teinte aigue-marine, mais depuis l'espace elle est d'un bleu vif. La face visible depuis la Tærre compte de nombreux cratères d'impacts météoriques. Sur sa face cachée, Célène est complètement criblée de cratères et ses reliefs sont aplatis. Quelle que soit la nature de l'antique cataclysme qui a détruit la civilisation de Célène, la "Face cachée" en porte les stigmates. Toutefois, paradoxalement, les cités de la face cachée sont mieux préservées que celles de la face visible.

Luna (Ræneï)
Cette planète tellurique en rotation autour de la Tærre a été baptisée par les habitants de cette dernière Luna, ou encore la Grande Lune, la Maîtresse, voire Mazlateotl chez les Olmans et Konola chez les Touvs; seuls les navigateurs phlogistiques utilisent le nom de « Ræneï ». La première "lune", Célène, est la Petit Lune, la Servante de la Maitresse.  Vue de la Tærre, cette "lune" argentée ne paraît pas beaucoup plus grande que Célène, mais la différence est notable à l’œil nu; et parce qu'elle semble aussi grosse que le soleil (ce qui n'est pas le cas), les éclipses solaires de Luna sont moins spectaculaires que celles de Célène. Pour les habitants de la Tærre, Luna, qui est pleine une fois par mois, a l'apparence d'un disque d'argenté et lisse. Les atmosphères respectives de la Tærre et de Luna se combinent de manière à rendre impossible une observation plus précise, sauf à utiliser le voyage spatial.

Contrairement à Célène, Luna n'est pas en rotation synchrone avec la Tærre; elle tourne sur son axe et laisse apercevoir toutes ses faces à sa « planète mère », ce qui, du point de vue de la Tærre, ne fait aucune différence. Son axe de rotation est perpendiculaire à celui de la Tærre, de sorte que, vue de Luna, la Tærre se lève au nord et de couche au sud (et vice versa, selon la saison). La Tærre est suffisamment grande et brillante pour être visible de jour comme de nuit depuis Luna. 

La surface de Ræneï est pour l'essentiel aride, l'eau n'en couvrant que 30%. Ses principaux traits caractéristiques (invisibles depuis la Tærre) sont: l’Épine Dorsale du Monde (une chaîne de montagne qui encercle complètement l'équateur), un océan dans chaque hémisphère (la Mer du Profond Grondement et la Désolation Salée), un désert circulaire (l' Enclume du Dieu) et une chaîne de montagne autour du pôle nord (l' Anneau Polaire). Le ciel est presque toujours couvert de nuages et des orages titanesques n'y sont pas rares.

Ræneï abrite des animaux et des monstres, mais pas de vie indigène intelligente. En revanche, quelques groupes de créatures intelligentes en provenance d'autres planètes s'y sont installés. Iggwilv y a une forteresse cachée que Tuerny a utilisé durant leur brève alliance. Les animaux autochtones ont tendance à être gros, voire monstrueux et d'apparence insectoïde ou arachnéens, dérangeants et horribles selon les critères tærrestres. On trouve fréquemment dans les couches supérieures de l'atmosphère, des créatures originaires du Plan Quasi-Elementaire de la Foudre et du Demi-plan de l’Électromagnétisme.

Liga (Soleil)
Liga est le soleil de la Tærre. Il orbite autour de celle-ci à une distance de 100 millions de milles, accomplissant sa révolution en 364 jours (une année tærrestre). Il n'a qu'un seul satellite, une planétoïde baptisée la Phalène. Dans le Grispace, il se situe entre Luna et la Meule, un champ d’astéroïdes. Sur Tærre, on pense généralement que Liga a été créé par le dieu Pélor, voire qu'il s'agit de Pélor en personne. Les partisans de Rao croient que Liga est la lumière émise par l'âme de leur dieu, tandis que les adorateurs de Pholtus clament que leur dieu a placé le soleil dans le ciel et qu'il le maintient dans sa course annuelle. Les Touvs associent le soleil à leur déesse Nola. Quant aux Olmans, ils croient en une procession des soleils, chaque âge de la Création étant dominé par un soleil différent, l'actuel étant le cinquième<ref>Gary Lai - "Hopeful Dawn", in Dungeon 41 TSR, 1993.</ref>.

Liga est composé d'un cœur de métaux en fusion d'environ 1.000 milles de diamètre entouré d'une photosphère, qui entoure le cœur sur une distance de 37.000 milles. La chaleur de Liga est mortelle à 29.000 milles de distance; au-delà de ce point, elle procure de la chaleur pour le reste du système planétaire, mais ne constitue plus un danger imminent d'immolation pour la vie organique. De manière étonnante, des lacs sphériques d'eau élémentaire parviennent d'une manière ou d'une autre à éviter l'évaporation à la surface de la photosphère. Ils sont invisibles depuis la surface de la Tærre et vus de l'espace, ils ressemblent à des piqûres d'épingles, mais ils mesurent néanmoins des dizaines de milles de diamètre. Alimentés par des portails vers le Plan Élémentaire de l'Eau, ces lacs ont une température constante de 18,5 °C. jusqu'au moment où les portails se déplacent vers un autre point de Liga et où leur eau s'évapore immédiatement. L'origine de ces lacs est inconnue, mais certains croient que les dieux de la Tærre les alimentent pour réguler la température du soleil.

Il y a aussi, bien sûr, des portails vers le Plan Élémentaire du Feu à la surface du noyau et certains soupçonnent qu'un énorme portail au centre du noyau maintiendrait la température de Liga. Contrairement à de nombreux soleils, Liga ne présente pas de taches solaires, d'éruption solaire ou d'orages atmosphériques. Liga est peuplé de créatures originaires du Plan Élémentaire du Feu, dont des salamandres, des élémentaires de feu et un château volant habité par plusieurs douzaines d’éfrit. Ces éfrits possèdent une grande nef volante en cuivre, dont les voiles sont des rideaux de flamme. Les lacs sont peuplés d'élémentaires d'eau et d'esprit des eaux; les élémentaires d'eau prétendent qu'ils ont été envoyés sur Liga par ordre d'un de leurs grands nobles, tandis que les esprits des eaux sont tout simplement des nuisibles.

Selon la légende, au Cœur du Soleil se trouverait la Forge d'Or, capable de détruite la Main et l'Œil de Vecna.

La Phalène

La Phalène est une petite planétoïde de seulement 200 milles de diamètre en rotation synchrone avec Liga. En raison de sa très grande proximité avec Liga (15 000 milles), elle est invisible depuis la Tærre. Elle n'a pas d’atmosphère et n'abrite aucune forme de vie. Sa face éclairée est trop chaude pour que des créatures de chair et de sang puissent y survivre sans assistance; sa face nocturne est aussi glaciale que l'autre est chaude, bien plus froide que l'espace environnant, pouvant geler la chair humaine d'un froid mortel inattendu.

L'Anti-Liga
Il existe chez divers peuples de la Tærre un certain nombre de mythes parallèles à propos d'un second soleil qui ornait les cieux au cours d'un âge avant le début de l'Histoire. On raconte que cet autre soleil, baptisé "Anti-Liga" par les érudits, aurait été le double exact de Liga, partageant son orbite et diamétralement opposé. Anti-Liga aurait disparu il y a de nombreux millénaires sans laisser de trace et les mythes ne s'accordent pas sur le pourquoi ou le comment de cet évènement. Certains prétendent qu'il serait sorti de son orbite et serait rentré en collision avec la planète voisine, les détruisant tous deux pour créer le champ d'astéroïde appelé La Meule.

Édill
Édill est une géante gazeuse d'un diamètre de presque  (plus que Jupiter), peuplée à l'origine par des dragons, qui gravite à environ 400 millions de milles de la Tærre et dont la période de révolution est de 40 mois. Depuis l'espace, elle est du même bleu que l’œuf d'un rouge-gorge. Elle ne présente aucune surface solide et son atmosphère a la même densité partout (environ celle de la Tærre au niveau de la mer). Une sorte de "membrane" permet à tout ce qui n'est pas gazeux de la traverser facilement. Cependant, en raison de l'épaisseur de son atmosphère, la lumière du soleil s'arrête à plus de 500 milles de sa surface. La gravité sur Édill est la même que celle de la Tærre, dirigée vers le centre de la planète.

L'atmosphère d'Édill est placide, les vents sont habituellement doux et les tempêtes importantes exceptionnellement rares. Des masses de feu, de terre et d'eau gravitent autour du centre de la planète à l'intérieur de l’atmosphère, fournissant quelques rares endroits où se poser, où être trempé, voire où être incinéré. Ces masses n'entrent jamais en collision les unes avec les autres. Havreciel est une masse terrestre d'environ 3 milles de diamètre, ce qui en fait, et de loin, la plus grande des "îles flottantes" d'Édill. Elle gravite à environ un mille à l'intérieur de l'atmosphère et est donc parfaitement bien éclairée durant la journée; sa surface abrite un grand lac. Le Plongeur, une autre de ces masses terrestres, est dotée d'une orbite excentrique, qui monte jusqu'à l'altitude de Havreciel jusqu'au royaume sans soleil. Elle ne mesure qu'un tiers environ de la taille de Havreciel.

Les premiers natifs d'Édill sont les dragons, dont environ 95% sont métalliques. Ils sont une fois et demi plus gros que ceux de la Tærre. La société des dragons d'argent d'Édill est sophistiquée et fondée sur la philosophie, les mathématiques, la contemplation et l'adoration de la déesse Rais. Ils ne tiennetn pas d'archives écrites et ne construisent pas de structures permanentes. Édill abrite également des aarakocra, des wyvernes et autres espèces volantes, dont les Skykine, une espèce indigène de prédateurs qui ressemblent à des dragons au corps massif et aux pattes atrophiées.

Gnibile
Gnibile est une géante gazeuse rouge sombre qui gravite autour de la Tærre à une distance de 600 millions de milles et dont la période de révolution est de 64 mois. On dit que Gnibile est la "planète sœur" d'Édill, mais si les deux planètes sont toutes deux des gazeuses sphériques de taille comparable, elles sont profondément différentes. Édill est calme et bleue, mais Gnibile est rouge sang et pleine de tempêtes perpétuelles. Les nuages élevés sont toxiques et rongent la chair, les poumons et mêmes les astronefs qui les traversent. Plus bas, les choses sont moins toxiques, mais les tempêtes qui y sévissent feraient passer les ouragans de la Tærre pour une douce brise. La température est glaciale, généralement entre -1 et 4 °C, même si la couche supérieure de la troposphère est tiède, de 15 à 20 °C plus chaude en raison des réactions chimiques à l’œuvre dans les nuages. Gnibile est une planète entièrement gazeuse et dépourvue de noyau solide, mais sa gravité en environ 10% supérieure à celle de la Tærre. Des gros morceaux de glace et de roche volcanique active avec des éruptions de lave, gravitent dans l’atmosphère; les masses terrestres ont un diamètre pouvant aller jusqu'à deux milles, mais leur gravité propre est celle d'une planète.

La plupart des masses rocheuses de Gnibile sont habitées par divers types de morts-vivants, depuis les bestiales goules, jusqu'aux seigneurs squelettes et aux liches. Même les masses rocheuses à moitié en fusion bodies sont habitées par des morts-vivants intangibles. Gardemort, alias Nécros, est la plus grande masse rocheuse de Gnibile et abrite une vaste cité de morts-vivants dirigés par une guerrière-liche nommé Samanda. Elle commande une flottille de douze navires phlogistiques alimentés par le drain d'énergie négative de ses esclaves morts-vivants.

 Conatha 
Planète océan elliptique dotée de deux noyaux solides qui orbitent l'un autour de l'autre. Conatha est peuplée de créatures marines, en particulier des hommes-poissons et des sahuagins.

 Ginsel 
Monde en forme de croissant, qui ressemble à une sphère dans laquelle on aurait croqué une énorme bouchée.

 Autres corps célestes du Grispace 
Il existe dans le Grispace d'autres corps célestes remarquables qui ne sont pas des planètes, mais qui ont une importance certaine. Ils peuvent soit être en orbite autour de la Tærre, soit suivre d'autres trajectoires.
La Meule
La Meule est un champ d'astéroïdes sphérique dense qui orbite autour de la Tærre entre le Soleil (Liga) et la géante gazeuse Édill, à environ 200 millions de milles de la Tœrre. Les millions de rocs qui composent La Meule forment une énorme sphère creuse qui entoure complètement les planètes intérieures dans toutes les directions, bien que les étoiles et les planètes au-delà sont toujours très visibles depuis le centre. Les rochers moyens de la Meule mesurent moins de 100 mètres d'envergure. Il y a environ  astéroïdes de plus d'un mille d'envergure et pas plus de 200 qui se situent entre 10 et 200 milles de diamètre. Les astéroïdes de la Meule ne sont jamais plus gros que cela.

La plupart des rochers dans la Meule entrent en collision en permanence; il se trouve que les 200 plus gros ont des orbites qui les empêchent d'entrer en collision.

Astéroïdes identifiés

Aucune des colonies de la Meule n'est autarcique; toutes dépendent de la Tærre et des autres mondes habités pour leur subsistance.

 Cérès : également nommée « le Gamin », Cérès est le plus gros astéroïde de la Meule. Il a grossièrement la forme d'un haricot, avec un lac circulaire d'une dizaine de milles de large wide diamètre situé dans la "selle". Port-Libre, la colonie de Cérès, est construite sur les rives de ce lac, et compte environ 50 bâtiments et 250 personnes, y compris deux Reigar énigmatiques et androgynes. Les autres sont pour la plupart humains, avec environ un quart de diverses espèces de demi-humains et environ deux douzaines de Giffs hippopotamesques , qui dirigent une agence de recrutement de mercenaires. Le dirigeant de Cérès a pour titre Capitaine de Port. Le Capitaine de Port est désigné par une élection générale de tous les résidents permanents d'âge adulte tous les trois ans. Son travail consiste à s'assurer que le commerce fonctionne de manière fluide, mais il se montre généralement très non-interventionniste. l'actuel Capitaine de Port de Cérès est Carryl Landis.

 Khadazah : également nommé "le Filon", un autre gros astéroïde colonisé par des mineurs nains dont la citadelle orbite autour de l'astéroïde à proprement parler. Khadazah est une source majeure de zinc, de cuivre et de plomb, ainsi que, selon certaines rumeurs, d'or et de mithril. Le Filon est dirigé par le ingénieur en chef de l'exploitation minière, le Maître Mineur Bron Cœur-de-Pierre.

Borka
Amas d'astéroïdes sphérique doté d'une atmosphère respirable.

Grila
Amas d'astéroïdes sphérique doté d'une atmosphère respirable.

Le Spectre
Disque de roc circulaire qui semble disparaître et réapparaître au cours de sa rotation (également appelé le Clignoteur); il est doté d'une atmosphère et d'eau, n'abrite aucune forme de vie.
Les Sœurs
Constellation de neuf étoiles semblant n'être qu'une seule étoile vues de la Tærre.
La Grande Sargasse
Région de magie morte d'un million de milles de diamètre.
L'Habitat
Ellipsoïde de métal bleu foncé-gris d'un mille de long; ressemblant peut-être superficiellement à l'artefact beaucoup plus petit qui se trouve dans les Fosses d'Azak-Zil.

Les Étoiles Noires
Au nombre de trois au minimum, ces objets sont semblables à des Sphères d'Annihilation de plusieurs milles de diamètre.

Atropus
Ce petit planétoïde surnommé "le Monde Mort-Né" est un corps céleste mort-vivant qui erre à travers l'espace comme un héraut de mort et de destruction, éradiquant toute forme de vie qu'il rencontre.

La Larme du Dragon
La Comète Rouge
Le Château flottant de Sardior

Sources
Bibliographie
 Cordell, Bruce - The Gates of Firestorm Peak (TSR, 1996).
 Findley, Nigel - Greyspace (TSR, 1992).
 Grubb, Jeff - Spelljammer: AD&D Adventures in Space (TSR, 1989).
 Gygax, Gary - World of Greyhawk Fantasy Game Setting (TSR, 1983). 
 Henson, Dale "Slade" - The War Captain's Companion (TSR, 1992).
 Miller, Andy - "The Good Oerth: Constellations of Greyhawk", in Oerth Journal 22 (Council of Greyhawk, 2007).
 Moore, Roger E. - "Gates in the World of Greyhawk" (TSR, 1995)
 Moore, Roger E. - The Adventure Begins (Wizards of the Coast, 1998).
 Moore, Roger E. - "A World of Your Own: Dark and Alien Places, Part 1", in Polyhedron 113 (TSR, 1995)
 Schwalb, Robert J. - "Elder Evils" (Wizards of the Coast, 2007).
 Schwalb, Robert J. - "Elder Evils:  Shothragot''", in Dragon 362 (Wizards of the Coast, 2008).

Notes et références

Articles connexes 
 Spelljammer
 Sphère des Royaumes Oubliés

Liens externes 
 Le Grispace sur Greyhawk wiki (site en anglais)

Décor de campagne de Donjons et Dragons
Greyhawk
Jeu de rôle multiversel